Бабилонија има више значења:

 Бабилонија
 Бабилонија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бабилонија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику